CONSUR Women’s Sevens 2019 (czerwiec)
 CONSUR Women’s Sevens 2019 (kwiecień)
 CONSUR Women’s Sevens 2019 (listopad)